Glace est un personnage de la série de bande dessinée Lanfeust des Étoiles.

Biographie sommaire
Originaire de la planète de Meirrion, elle est une agent au service du prince Dheluu. Sa mission est de récupérer deux résultats de l'expérience menée sur Troy : Lanfeust et Thanos.
Au grand désespoir de Cixi (qui en devient jalouse) elle trouve mignon les deux garçons. Toutefois devant le désintérêt de Lanfeust, elle entamera une relation avec Thanos. Elle possède un look très masculin dans les deux premiers tomes, et très dragueuse, son style change de façon significative dans le tome 6. De plus, elle devient pendant un petit moment le maitre de Hébus, ce dernier renommé en "le Massacror", mais lorsqu'elle voit dans une vision qu'elle est destinée à mourir de la main de Thanos, elle décide de se sacrifier : ce dernier commet l'erreur de la tuer, poussée par Glace. Cet acte libère en effet Hébus, qui revient à son tour du côté de Lanfeust.

Personnage de l'univers de Troy
Personnage de science-fiction